«Nocturne» - пісня-переможець на Євробаченні 1995 року, виконана на норвезькій мові дуетом Secret Garden, що представляє Норвегію. Це був другий раз, коли Норвегія виграла конкурс, після того, як перемогла в 1985 році з піснею «La det swinge». яка була виконана Bobbysocks!. Для виступу на конкурсі дуету Secret Garden Фіоннуали Шеррі та Рольфа Левланда  запросили трьох музикантів; вокалістку з Норвегії Гуннхілд Твіннерейм, Ганса Фредріка Якобсена з вістл та нікельхарпістку Асу Дзіндер зі Швеції.

Перемога на Євробаченні 
Пісня була виконана п'ятою на конкурсі, після Деворіна Поповіча з Боснії і Герцеговини  з «Dvadeset prvi vijek» і перед російським виконавцем Філіпом Кіркоровим з піснею «Колыбельная для вулкана». На кінець голосування вона отримала 148 балів, посівши перше місце з 23 учасників.

Перемога стала другою для композитора Рольфа Левланда, який раніше писав «La det swinge». Крім того, сталося вперше за чотири роки, що конкурс виграла не Ірландія (хоча сама Фіоннуала Шеррі є ірландкою), тим самим завершивши єдиний хет-трик перемог Ірландії на Євробачення. Ірландія перемогла в наступному конкурсі, досягнувши подвигу чотирьох перемог за п’ять років.

Оскільки Норвегія раніше вигравала Конкурс у 1985 р. з «La det swinge», друга перемога дозволила з'явитися традиції, що Норвегія могла перемогти лише через в роки, що закінчуються на 5, жарт, про який згадували члени Bobbysocks на Спеціальному привітанні наприкінці 2005 року, що Норвегія, яка того року була представлена «In My Dreams» не досягла перемоги.

Текст пісні 
Пісня відзначається майже повною відсутністю тексту  лише 24 слова проспівано в оригінальній норвезькій версії, а більшу частину пісні віддано скрипковому інтермецо у виконанні ірландської виконавиці Фіоннуали Шеррі. 

Хоча жодна пісня-переможець у конкурсі не мала такої кількості слів, Фінляндія посіла 15-е місце у конкурсі 1998 року з «Aava», що містить лише шість слів, повторених у всій пісні. Попереднім носієм рекорду найкоротших текстів в історії Євробачення була Бельгія та їх запис 1983 року «Rendez-vous» із загальною кількістю 11 слів.

Випуски 
«Nocturne» не вийшов як сингл у самій Норвегії. Однак ця пісня була випущена як сингл Secret Garden в решті Європи та Скандинавії, а потім - в англомовній версії, і потрапила на перше місце в Ізраїлі (очолюючи чарт за 4 тижні), №26 у Швеції, №6 в Бельгії (Фландрія), №24 у Бельгії (Валлонія) та №20 у Нідерландах. 

«Nocturne» увійшов до першого альбому Secret Garden Songs from a Secret Garden. Альбом «Inside I'm Sing» (2007) містить нову версію.

Критика 
Music &amp; Media заявляють, що «Nocturne» не лише означав перемогу музики масового споживання, але й провів безпрецедентну першу по суті інструментальну пісню».  Алан Джонс із «Music Week» писав: «Це привидний, пастирський твір, який більше пов'язаний з гельською культурою самотньої скрипальки Фіоннуали Шеррі, ніж із скандинавською музикою. Маючи так мало вокалу, вона ледве кваліфікується як пісня. Після перших 20 секунд співак замовкне ще на дві хвилини, повернувшись на кінець лише на 15 секунд».

Обкладинки

Версія Dusty Cowshit (1996) 
Перезаписана пісня вийшла комедійною та вперше випущена як сингл натхненною країною новим гуртом Dusty Cowshit, яка досягла 16 місця в чарті норвезьких синглів у 1996 році.

Версія Celtic Woman (2011) 
«Nocturne»  був представлений у виданні Celtic Woman: Believe, сьомому студійному альбомі групи Celtic Woman, випущеному 25 травня 2011 року. «Nocturne»  співала Хлоя Агню. Агню також виконувала «Nocturne»  вживу на концертах Believe та Emerald.

Використання в інших ЗМІ 
«Nocturne»  був використаний у кількох епізодах мильної опери TVN «Oro Verde».

Чарти

Версія Secret Garden

Щотижневі чарти

Річні чарти

Версія Dusty Cowshit

Примітки

Посилання 
 

Пісні 1995
Сингли 1995
Пісні-переможці Євробачення
Пісні Норвегії на Євробаченні